LBi was een Nederlands beursgenoteerd marketingbedrijf voortgekomen uit het bedrijf Lost Boys en in 1993 opgericht door Michiel Mol, Jan-Pieter Melchior en Cees Kousenmaker als een bedrijf dat zich toelegde op de productie van cd-i's.

Het aantal medewerkers van Lost Boys steeg van 3 in 1993 tot 300 in 1999, het jaar waarin zakenbank Goldman Sachs de waarde van het bedrijf op 1 miljard gulden schatte. In 2002 fuseerde Lost Boys met Icon MediaLab uit Zweden en de nieuwe onderneming ging verder onder de naam LB-Icon.

Nederlands marketingbedrijf